Lunenburg ist der Name folgender Orte:

 Lunenburg, alter englischer Name der Stadt Lüneburg, Niedersachsen
 Lunenburg (Nova Scotia), Kanada

in den Vereinigten Staaten:
 Lunenburg (Arkansas), im Izard County
 Lunenburg (Massachusetts), im Worcester County
 Lunenburg (Vermont), im Essex County
 Lunenburg (Virginia), im Lunenburg County

Lunenburg ist der Familienname folgender Personen:
 Horst Lunenburg (* 1943), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Lüneburg (Begriffsklärung)